Der Name Chobe steht für:

 Chobe (Fluss), Abschnitt des Cuando
 den Chobe-Nationalpark